Чемпіонат Албанії 1966–1967 — 29-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном ввосьме стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після матчу 17 Ненторі-Партизані обидва клуби були зняті зі змагань за рішенням Федерації футболу Албанії. У матчах, що залишились клубам були присуджені технічні поразки. Турнір не був офіційно визначний УЄФА.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1966—1967
Албанія
Албанія